Kashiwa (Chiba), een stad in de prefectuur Chiba, Japan
 Kashiwa (Aomori), een gemeente in de prefectuur Aomori, Japan